Настоящие скорпионницы, или скорпионовые мухи () — семейство насекомых из отряда скорпионниц, получившие своё название за характерный вид брюшка у самцов. 420 видов.

Описание 
Длина 9—25 мм. Ротовой аппарат грызущего типа находится на клювовидно вытянутой и направленной книзу голове. Обитают в затененных сырых местах. Питаются мертвыми насекомыми, гниющими растительными и животными остатками. Личинки похожи на гусениц бабочек, но имеют 8 пар брюшных ног.

В рацион скорпионниц входит также и сок ягодных кустарников. К примеру, на юге Западной Сибири скорпионницы немало вредят урожаю серебристой смородины, называемой в обиходе чёрным барбарисом, высасывая сок из спелых ягод.

Распространение 
Европа, Азия, Северная Америка (Канада, США, Мексика). В Европе 16 видов.

Видовое разнообразие в России 
 Panorpa alpina Rambur, 1842 — СЗ, В Европейской России; Европа
 Panorpa amurensis McLachlan, 1887 — юг Дальнего Востока России (Амурская область, Еврейская АО, юг Хабаровского края, Приморский край); СВ Китай, Корея, Япония
 Panorpa arcuata (Navás, 1912) — Кавказ
 Panorpa caucasica McLachlan, 1869 — Кавказ; Иран
 Panorpa cognata Rambur, 1842 — Европейская Россия; Центральная Европа
 Panorpa connexa McLachlan, 1869 — юг Европейской России, Кавказ; СВ Турция
 Panorpa communis Linnaeus, 1758 — Европейская Россия, Сибирь; Европа, СВ Казахстан
 Panorpa cornigera McLachlan, 1887 — юг Дальнего Востока России (юг Хабаровского края, Приморский край); СВ Китай, Корея, Япония
 Panorpa germanica Linnaeus, 1758 — Европейская Россия; Европа
 Panorpa hybrida McLachlan, 1882 — Европейская Россия; Восточная Европа
 Panorpa indivisa Martynova, 1957 — юг Дальнего Востока России (юг Приморского края)
 Panorpa nigrirostris McLachlan, 1882 — Кавказ; Иран
 Panorpa okamotona Issiki, 1927 — юг Дальнего Востока России (Хасанский район Приморского края); Корея
 Panorpa orientalis McLachlan, 1887 (=sachalinensis Matsumura, 1911) — В Забайкалье, юг Дальнего Востока России (Амурская область, Еврейская АО, юг Хабаровского края, Приморский край, Сахалин); СВ Китай, Корея, Япония
 Panorpa picta Hagen, 1863 — Крым; Малая Азия
 Panorpa prjeri McLachlan, 1875 — юг Сахалина, Ю Курилы (Кунашир); Япония (Хоккайдо, Хонсю)
 Panorpa sibirica Esben-Petersen, 1915 — юг Дальнего Востока России (юг Хабаровского края, Приморский край); СВ Китай
 Panorpa similis Esben-Petersen, 1915 — Кавказ; Турция

Палеонтология 
Известно 10 ископаемых видов настоящих скорпионниц, древнейшие находки семейства происходят из средней юры Китая.

Охрана 
Несколько видов включены в Красную книгу Ленинградской области (Panorpa cognata, Panorpa germanica, Panorpa hybrida).

Классификация 
 Род Leptopanorpa MacLachlan, 1875 (12 видов) — Ява, Суматра.
 Род Neopanorpa Weele, 1909 (136 видов) — южная Азия
 Род Panorpa Linnaeus, 1758 (269 видов)
 Вид Скорпионница обыкновенная (Panorpa communis Imhoff & Labram, 1845)
 Род Sinopanorpa (3 вида)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Fauna Europaea : Panorpidae
 Animal Diversity Web : Panorpidae

Скорпионницы
Семейства насекомых